Le qualificazioni del singolare femminile del Rogers Cup 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Rogers Cup  2009 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Gisela Dulko (ultimo turno)
 Assente
 Vera Duševina (primo turno)
 Lucie Šafářová (Qualificata)
 Roberta Vinci (Qualificata)
 Magdaléna Rybáriková (Qualificata)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 Marija Kirilenko (Qualificata)
 Andrea Petković (ultimo turno)
 Ioana Raluca Olaru (primo turno)
 Yanina Wickmayer (Qualificata)

 Lucie Hradecká (ultimo turno)
 Tathiana Garbin (ultimo turno)
 Jaroslava Švedova (Qualificata)
 Urszula Radwańska (ultimo turno)
 Julie Coin (Qualificata)
 Sharon Fichman (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (Qualificata)
 Petra Kvitová (ultimo turno)
 Kristina Barrois (ultimo turno)
 Monica Niculescu (Qualificata)
 Sania Mirza (ultimo turno)
 Anastasija Rodionova (primo turno)

Qualificati 

 Heidi El Tabakh
 Monica Niculescu
 Jaroslava Švedova
 Alla Kudrjavceva
 Lucie Šafářová
 Roberta Vinci

 Magdaléna Rybáriková
 Elena Baltacha
 Marija Kirilenko
 Julie Coin
 Kateryna Bondarenko
 Yanina Wickmayer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2009
WTA Tour 2009